Copenhagen Cup är Danmarks största och mest prestigefyllda travlopp för varmblod. Det är ett Grupp 1-lopp, det vill säga ett lopp av högsta internationella klass. Första upplagan av Copenhagen Cup kördes 1928. Fram till och med 1955 års upplaga hette loppet "Internationalt Mesterskab". Sedan 1975 körs Copenhagen Cup den andra söndagen i maj varje år.

Loppets distans har varierat under åren, men sedan 1978 års upplaga har loppet alltid körts över 2011 meter. Förstapris är 375 000 danska kronor.

När Robert Bi segrade i 2015 års upplaga den 10 maj gjorde han detta på segertiden 1.10,0 över 2011 meter. Detta innebar nytt världsrekord över medeldistans, tidigare rekordet var 1.10,5 vilket Nahar sprang 2014. Robert Bis världsrekord slogs av Readly Express 2017.

Vinnare

Referenser

Noter

Externa länkar 
 World Class Trotting: Copenhagen Cup

Danska travlopp
Återkommande sportevenemang i maj
Återkommande sportevenemang med premiär 1928
Sportevenemang i Köpenhamn